Il doppio  dell'Oberstaufen Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Dieter Kindlmann e Marcel Zimmermann erano i detentori del titolo, ma Kindlmann non ha partecipato quest'anno.

Zimmermann ha giocato con Kevin Krawietz, ma ha perso nei quarti di finale contro Philipp Oswald e Miša Zverev.

Frank Moser e Lukáš Rosol hanno battuto in finale 6–0, 7–5 Hans Podlipnik Castillo e Max Raditschnigg.

Teste di serie
Le prime 3 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 David Škoch /  Martin Slanar (semifinali)
 Philipp Oswald /  Miša Zverev (semifinali)

		
 Frank Moser /  Lukáš Rosol	 
 Juan Pablo Brzezicki /  Guillermo Olaso (primo turno)

Tabellone

Note 

Oberstaufen Cup 2010